Handball-Weltmeisterschaft 2013 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2013 in Spanien
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2013 in Serbien